Kornis Károly (1822–1863) ügyvéd, újságíró, egyetemi tanár, utazó
 Kornis Károly (1841–1893) főrend
 Kornis Károly (1894–1955) főrend, huszárfőhadnagy